Caradrina montana är en fjärilsart som beskrevs av Bremer 1864. Caradrina montana ingår i släktet Caradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
montana